«Есиль-СК» () — мужской волейбольный клуб из Петропавловска, выступающий в
Национальной лиге Казахстана.

Достижения 
  Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1) — 2016

Состав

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Федерации волейбола Республики Казахстан

Волейбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Петропавловска